De Rodin is een Frans schip die veerdiensten verzorgt op het Kanaal tussen Calais en Dover.

De veerboot werd in opdracht van SeaFrance gebouwd. In 2012 werd het schip verkocht aan Eurotunnel wegens het faillissement van de rederij. Het schip ging onder de vlag van MyFerryLink varen. Vanaf 2016 is het schip gecharterd aan DFDS onder de naam 'Côte des Dunes'.

Het zusterschip van de Rodin is de Berlioz.

Schip gebouwd in Finland
Veerboot op naam
Schip op naam